Картерет има више значења:
 Округ Картерет (Северна Каролина)
 Картерет (Њу Џерзи)